Бамбукът (Bambusa) е голям род житни растения наброяващ около 150 вида.

Разпространение 
Тези растения са разпространени в Югоизточна Азия, Китай, Тайван, Хималаите, Нова Гвинея, Меланезия и Северната територия на Австралия. Внесени са и в други региони, като Африка, Латинска Америка и различни океански острови.

Описание 
Видовете от този род са доста големи и имат височина от 1 до 20 метра. Имат множество клонове, някои от които могат да бъдат дълги до 11 метра.

Те растат много бързо (до 75 см на ден), и са едни от най-бързо растящите растения на Земята.

Видове

Източници 

Бамбукови